LBN steht für:
 Libanon (ISO-3166-Code)
 Präfix für astronomische Objekte im Lynds’ Catalogue of Bright Nebulae
 Logische Blocknummer (), Abstraktion für den Zugriff auf Datenblöcke bei SCSI-Festplatten, siehe Datenblock #Blockung
 London Borough of Newham, Stadtbezirk von London
 Lake Baringo Airport (IATA-Code), Flughafen am Baringosee, Kenia

lbn steht für:
 Lamet (ISO-639-3-Code), eine der Palaung-Wa-Sprachen

Abkürzung